Indie může označovat:

geografie
 Indie – asijský stát, více viz portál
 Západní Indie – historické souhrnné pojmenování pro antilské ostrovy a bahamské souostroví, případně celého amerického kontinentu
 Východní Indie – historický název pro region jihovýchodní a jižní Asie
 Britská Indie – název bývalé britské kolonie (1858–1947) zasahující většinu území Indického subkontinentu

hudba
 indie [indý] – hudební žánr označující nezávislé umělce (zkratka z anglického výrazu independent)
 indie rock
 indie pop
 indie folk